Голиаф () — имя нескольких персонажей из комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics.

Носившие это имя персонажи 
 Генри Пим, первый Голиаф, также в разное время известный под именами Человек-муравей, Великан, Жёлтый жакет и Оса.
 Клинт Бартон, наиболее известный как Соколиный глаз.
 Билл Фостер, носивший это имя до своей смерти. Известен также как Чёрный Голиаф и Великан.
 Эрик Джостен, поначалу известный как Силач, а после — Атлас.
 Том Фостер, племянник погибшего Билла Фостера.

Ссылки 
 Список комиксов с участием Билла Фостера, размещенный на сайте издательства «Marvel».
 Информационная статья о Билле Фостере
 первый Голиаф — Хэнк Пим на Marvel.com
 первый Голиаф — Хэнк Пим на Marvel.wikia.com
 первый Голиаф — Хэнк Пим  на comicbookdb.com
 первый Голиаф — Хэнк Пим на IGN
 первый Голиаф — Хэнк Пим на comicvine.com

Персонажи Marvel Comics
Персонажи, способные изменять размеры тела